Jorge René Chávez Silvano es un médico y político peruano. Fue alcalde provincial de Datem del Marañón entre 2015 y 2018.

Nació en San Lorenzo, Perú, el 9 de enero de 1981, hijo de Jorge Belizario Chávez Chichipe y Elsa Silvano Pérez. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su localidad natal. Entre 2000 y 2001 cursó estudios técnicos de computación en la ciudad de Lima y, entre 2004 y 2010, estudios superiores de medicina humana en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba.

Su primera participación política fue en las elecciones municipales del 2014 cuando fue elegido alcalde de la provincia de Datem del Marañón por el Movimiento Integración Loretana. Tras su  gestión, participó de las elecciones regionales del 2018 como candidato a gobernador regional de Loreto por el mismo movimiento político sin éxito.

En el 2022 es elegido gobernador regional de Loreto por Somos Perú.

Referencias

Alcaldes de Datem del Marañón
Médicos de Perú
Loretanos